XBA steht für:

 Cross Battery Assessment, die Vorgehensweise, verschiedene psychologische Testverfahren systematisch zu kombinieren
 Extra Basehits Allowed, eine Statistik aus dem Baseball
 ISO 4217-Code für Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO)
 Xtreme Bandwidth Architecture, eine Systemarchitektur für 3D-Grafikchips der Firma Bitboys
 Afrikanische Entwicklungsbank, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

xba steht für
 ISO 639-Code für die brasilianische Sprache Kamba

XBA